Konjoder est un toponyme qui peut désigner :
Konjoder, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bužim, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
le mont Konjoder, un sommet des monts Zlatibor, en Serbie.